Baur kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Baur
 Wilhelm Baur

Robotskapade auktorsförkortningar